Чемпіонат Австрії 2008—2009 () — 98-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Зимова перерва в чемпіонаті була з 13 грудня 2008 по 21 лютого 2009. 

Головний спонсор чемпіонату T-Mobile. 

Свій п'ятий титул чемпіона Австрії здобув Ред Булл.

Клуби та стадіони 

У сезоні традиційно брали участь десять команд, замість клубу Ваккер (Інсбрук), що вибув за підсумками чемпіонату 2007/08 натомість лігу поповнив Капфенберг.

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 
 Чемпіонат Австрії на soccerway.com 

2009
Австрія
Австрія
2008 в австрійському спорті
2009 в австрійському спорті